Die 2. Bundesliga Dreiband ist die zweithöchste Spielklasse im Dreiband-Karambolagebillard in Deutschland. Sie wird in zwei Staffeln (Gruppe Nord und Gruppe Süd) mit je zehn Mannschaften ausgetragen.

Die beiden Staffelsieger steigen in die 1. Bundesliga Dreiband auf. Die aktuellen Meister der 2. Bundesliga sind BC AGB Xanten (Gruppe Nord) und der BSV Velbert (Gruppe Süd).

Bis zur Saison 1994/95 wurde die 2 Bundesliga, genauso wie die 1. Bundesliga, im Mehrkampf mit sechs Spielern pro Mannschaft ausgetragen. Danach gab es nur noch die Dreiband Bundesliga mit je vier Spieler pro Team.

Bis zur Saison 1981/82 wurde noch der Zweitliga Meister ausgespielt. Danach stiegen die beiden Gruppensieger ohne Endspiel auf.

Modus 
Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Jeder Spieler spielt eine Partie gegen einen Spieler des anderen Teams. Die Partien werden nach der „2-Punkte-Regel“ (Sieg: 2, Unentschieden: 1, Niederlage: 0) bepunktet. Die Summe dieser Punkte ist das Ergebnis der Begegnung.
Die Bepunktung der Begegnungen in der Tabelle erfolgt ebenfalls nach der „2-Punkte-Regel“.

Ab der Saison 2018/19 wurde die drei Punkte Regel eingeführt. Daher erhält der Sieger einer Begegnung drei Punkte.

Ab der Saison 2022/23 wird die 2. Bundesliga Nord und Süd auf je 8 Mannschaften reduziert. Das wird mit dem vollen internationalen Terminkalender argumentiert. Es sind damit zu wenig Spieltermine möglich.

Turnierrekorde

Turnierstatistik 
Der verhältnismäßige Generaldurchschnitt (VGD) ist der errechnete Durchschnitt von verschiedenen Disziplinen, je nach Schwierigkeit bewertet durch einen Multiplikator.

Der GD gibt den Generaldurchschnitt der jeweiligen Mannschaft während der Saison an.

Jahresabschlusstabellen

1970er-Jahre

Saison 1979/80

1980er-Jahre

Saison 1980/81 

Endspiel

Saison 1981/82 

Endspiel

Saison 1982/83

Saison 1983/84

Saison 1984/85

Saison 1985/86

Saison 1986/87

Saison 1987/88

Saison 1988/89

Saison 1989/90

1990er-Jahre

Saison 1990/91

Saison 1991/92

Saison 1992/93

Saison 1993/94

Saison 1994/95

Saison 1995/96

Saison 1996/97

Saison 1997/98

Saison 1998/99

Saison 1999/00

2000er-Jahre

Saison 2000/01 

Anmerkungen

Saison 2001/02

Saison 2002/03

Saison 2003/04

Saison 2004/05

Saison 2005/06

Saison 2006/07

Saison 2007/08

Saison 2008/09

Saison 2009/10

2010er-Jahre

Saison 2010/11

Saison 2011/12

Saison 2012/13

Saison 2013/14 
(Stand 13. April 2014)

Saison 2014/15 
(Stand 12. April 2015)

Saison 2015/16 
(Stand 11. April 2016)

Saison 2016/17 
(Stand: 21. Mai 2017)
 Farblegende

Saison 2017/18 
(Stand: 25. März 2018)
 Farblegende

Saison 2018/19 
(Stand: 7. April 2019)
 Farblegende

Saison 2019/20 
(Stand: 29. Juni 2020)
 Farblegende

Anmerkung: Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison abgebrochen und der Stand nach der Hinrundentabelle gewertet.

2020er-Jahre

Saison 2020/21 

Hinweis: Am 19. März 2021 beschloss die DBU die laufende Saison aufgrund der Corona-Pandemie abzubrechen und alle Ergebnisse zu annullieren.(Tabellenstand: 4. Oktober 2020)
 Farblegende

Saison 2021/22 

(Tabellenstand: 16. Mai 2022)
 Farblegende

Anmerkung: Der Bergisch-Gladbacher BC hat seine Mannschaft zurückgezogen.

Saison 2022/23 

(Tabellenstand: 18. Dezember 2022)
 Farblegende

Einzelnachweise 

Karambolageturnier
Dreiband